Le mot homogénéité désigne le fait d'être homogène, il est employé dans plusieurs domaines :
 Homogénéité (cosmologie)
 Homogénéité (physique) : cohérence des grandeurs dans une formule.
En électromagnétisme, un milieu est dit homogène lorsque la relation entre la polarisation  et le champ électrique  est indépendante de la position.
 Homogénéité (matériau)
  (différentes significations)
 Homogénéité sociale
 Homogénéité (économie) : l'une des principales hypothèses du modèle de Concurrence pure et parfaite
 en chimie :
 mélange homogène
 Catalyse homogène